Hoogsteen ist der Familienname folgender Personen:

David Hoogsteen (* 1974), kanadisch-niederländischer Eishockeyspieler
Kevin Hoogsteen (* 1972), kanadisch-niederländischer Eishockeyspieler